Borek steht für:

 Richard Borek Unternehmensgruppe, deutsches Versandhaus
 Kenn Borek Air, kanadische Fluggesellschaft

Borek ist der Familienname folgender Personen:

 Kasia Borek (* 1984), deutsche Schauspielerin polnischer Herkunft
 Krzysztof Borek (um 1520–1573), polnischer Komponist
 Mateusz Borek (* 1973), polnischer Sportjournalist
 Richard Borek (1874–1947), deutscher Briefmarkenhändler, Drucker und Verleger
 Tomáš Borek (* 1986), tschechischer Fußballspieler
 Vera Borek (* 1940), österreichische Schauspielerin

Borek ist der Name folgender Orte

im Irak:
 Borek (Irak), jesidisches Dorf im Nordirak

in Polen:
 Borek Strzeliński, Ort im Powiat Strzeliński, Woiwodschaft Niederschlesien, bis 1945: Großburg, Kreis Strehlen, Schlesien
 Borek Wielkopolski, Stadt im Powiat Gostyński, Woiwodschaft Großpolen, bis 1945: Borek, Kreis Gostyn, Posen
 Borek Szlachecki, Ort im Powiat Krakowski, Woiwodschaft Kleinpolen
 Borek Fałęcki, Stadtteil von Krakau

 Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Borek (Banie Mazurskie), Ort im Powiat Gołdapski
 Borek (Iława), Ort in Iława (Landgemeinde), Powiat Iławski, bis 1938: Borreck, 1938 bis 1945 Hochfelde, Kreis Rosenberg, Westpreußen
 Borek (Ruciane-Nida), Ort im Powiat Piski
 Woiwodschaft Großpolen:
 Borek (Godziesze Wielkie), Ort im Powiat Kaliszki
 Borek (Jutrosin), Ort im Powiat Rawicki
 Borek (Przemęt), Ort im Powiat Wolsztyński
 Borek (Szczytniki), Ort im Powiat Kaliski
 Borek (Trzcinica), Ort im Powiat Kępiński
 Borek (Wronki), Ort im Powiat Szamotulski
 Woiwodschaft Kleinpolen:
 Borek (Rzezawa), Ort im Powiat Bocheński
 Woiwodschaft Lebus:
 Borek (Deszczno), Ort im Powiat Gorzowski
 Borek (Trzebiechów), Ort im Powiat Zielonogórsli, bis 1945: Bork, Kreis Züllichau-Schwiebus, Brandenburg
 Woiwodschaft Niederschlesien:
 Borek (Breslau), Ortsteil von Breslau, bis 1945: Kleinburg, Land-/Stadtkreis Breslau, Schlesien
 Borek (Głogów), Ort im Powiat Głogowski, bis 1945: Borkau, Kreis Glogau, Schlesien
 Borek (Szczytna), Ort im Powiat Kłodzki, bis 1945: Walddorf, Kreis Glatz, Schlesien
 Borek (Żmigród), Ort im Powiat Trzebnicki, bis 1945: Heidchen, Kreis Militsch, Schlesien
 Woiwodschaft Oppeln:
 Borek (Byczyna), Ort im Powiat Kluczborski
 Borek (Korfantów), Ort im Powiat Nyski
 Borek (Krapkowice), Ort im Powiat Krapkowicki
 Borek (Lubsza), Ort im Powiat Brzeski
 Borek (Rudniki), Ort im Powiat Oleski
 Woiwodschaft Pommern:
 Borek (Sulęczyno), Ort im Powiat Kartuski, bis 1920/ab 1939: Borreck, 1942 bis 1945 Bärbusch, Kreis Karthaus, Westpreußen

in Tschechien:
 Borek nad Labem, Gemeinde im Okres Mělník
 Borek u Hradce Králové, Gemeinde im Okres Pardubice
 Borek u Českých Budějovic, Gemeinde im Okres České Budějovice
 Borek u Chotěboře, Gemeinde im Okres Havlíčkův Brod
 Borek u Miletína, Gemeinde im Okres Jičín
 Štěnovický Borek, Gemeinde im Okres Plzeň-jih
 Velký Borek, Gemeinde im Okres Mělník
 Borek (Horka I), Ortsteil von Horka I, Okres Kutná Hora
 Borek (Pšov), Ortsteil von Pšov, Okres Karlovy Vary
 Borek (Skuteč), Ortsteil von Skuteč, Okres Chrudim
 Nebílovský Borek, Ortsteil von Štěnovický Borek, Okres Plzeň-jih
 Borek (Hrubá Skála), Ortsteil von Hrubá Skála

Siehe auch:
 Bork